Вулиця Академіка Люльки — назва вулиць в різних населених пунктах України та інших країнах.



Вулиця Академіка Люльки 
 Вулиця Академіка Люльки — вулиця у місті Ковелі.
 Вулиця Академіка Люльки — вулиця у місті Львові.

Вулиця Архипа Люльки 
 Вулиця Архипа Люльки — вулиця у місті Біла Церква.
 Вулиця Архипа Люльки — вулиця у місті Богуслав.
 Вулиця Архипа Люльки — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Архипа Люльки — вулиця у місті Києві.

Провулок Архипа Люльки 
 Провулок Архипа Люльки — провулок у місті Біла Церква.

Площа Архипа Люльки — площа у місті Москва.

Примітки